Die Saison 2000/01 war die 1. Spielzeit der EuroLeague unter Leitung der ULEB und die insgesamt 44. Saison des bedeutendsten Wettbewerbs für europäische Basketball-Vereinsmannschaften, der von 1958 bis 2000 von der FIBA unter verschiedenen Bezeichnungen organisiert wurde.

In der Basketballsaison 2000/01 gab es die Besonderheit, dass ULEB und FIBA jeweils einen Wettbewerb für die besten europäischen Vereinsmannschaften austrugen. Parallel zur Euroleague lief die FIBA Suproleague. Aus diesem Grund gab es in dieser Spielzeit zwei kontinentale Champions.

Während die Euroleague von Virtus Bologna aus Italien gewonnen wurde, triumphierte in der Suproleague Maccabi Tel Aviv aus Israel.

Hauptrunde

Vorrunde 
In dieser ersten Phase traten die 24 Mannschaften aufgeteilt in vier Gruppen (A bis D) in Heim- bzw. Auswärtsspielen gegeneinander an, bis ein jedes Team 10 Spiele absolviert hatte. Für die nächste Runde qualifizierten sich die vier besten Mannschaften aus jeder Gruppe.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Achtelfinale (Top 16) 
In einem Modus "Best of Three" traten die 16 Mannschaften gegeneinander an. Die Spiele fanden zwischen dem 31. Januar und dem 14. Februar 2001 statt.

Viertelfinale 
In einem Modus "Best of Three" traten die verbliebenen acht Mannschaften gegeneinander an. Die Spiele fanden zwischen dem 21. Februar und dem 7. März 2001 statt.

Halbfinale 
In einem Modus "Best of Five" traten die verbliebenen vier Mannschaften gegeneinander an. Die Spiele fanden zwischen dem 27. März und dem 7. April 2001 statt.

Finals 
In einem Modus "Best of Five" traten die zwei verbliebenen Mannschaften gegeneinander an. Die Spiele fanden zwischen dem 17. April und dem 10. Mai 2001 statt.

Auszeichnungen

Regular Season MVP 

  Dejan Tomašević (Bodocnost Podgorica)

Finals-MVP 
  Manu Ginóbili (Virtus Bologna)

All Euroleague First Team 2000–2001 
  Louis Bullock (Müller Verona)
  Alphonso Ford (Peristeri Athen)
  Derek Hamilton (St. Petersburg)
  Gregor Fučka (Paf Bologna)
  Dejan Tomašević (Bodocnost Podgorica)

All Euroleague Second Team 2000–2001 
  Jameil Rich (Lugano Snakes)
  Panagiotis Liadelis (PAOK Thessaloniki)
  Pau Gasol (FC Barcelona)
  Ioannis Giannoulis (PAOK Thessaloniki)
  Rashard Griffith (Virtus Bologna)

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

2000/01
Basketballsaison 2000/01